Бусеназ Сюрменели () — турецкая боксёрша. Двукратная чемпионка мира 2019 и 2022 годов. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года.

Карьера 
На десятом чемпионате мира в Индии, в 2018 году, она выступала в весовой категории до 75 кг. В первом раунде уступила российской спортсменке Дариме Сандаковой.

На Чемпионате Европы по боксу в Испании в 2019 году, в весовой категории до 69 кг, она сумела добраться до полуфинального поединка, в котором уступила, и стала бронзовым призёром чемпионата Европы.

Предолимпийский чемпионат мира 2019 года, который состоялся в Улан-Удэ в октябре, турецкая спортсменка завершила финальным поединком, победив китайскую спортсменке Ян Лю по раздельному решению судей. В результате на одиннадцатом чемпионате мира по боксу среди женщин она завоевала титул чемпионки мира.

Примечания

Ссылки 
 Статистика боёв

Боксёры Турции
Чемпионы мира по боксу
Женщины-боксёры
Олимпийские чемпионы от Турции
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2020 года